Rolf Stommelen, nemški dirkač Formule 1, * 11. julij 1943, Siegen, Nemčija, † 24. april 1983, Riverside, Kalifornija, ZDA.

Rolf Stommelen je pokojni nemški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1969, ko je dobil priložnost le na domači dirki za Veliko nagrado Nemčije in zasedel osmo mesto. Prve točke je dosegel v naslednji sezoni 1970, ko je na Veliki nagradi Belgije zasedel peto mesto. V tej sezoni je dosegel še dve peti mesti ter tretje mesto na Veliki nagradi Avstrije, njegova najboljša uvrstitev kariere. V sezoni 1971 je dosegel peto in šesto mesto, nato pa je do sezone 1976, ko je osvojil eno šesto mesto, nastopal le na posameznih dirkah in ni osvojil točk. Po letu premora točk ni osvojil tudi v sezoni 1978 po kateri se je upokojil. Leta 1983 se je na ameriškem dirkališču Riverside International Raceway smrtno ponesrečil.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Rojeni leta 1943
Umrli leta 1983
Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Privatniki Brabhama Formule 1
Privatniki Surteesa Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Hillovi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1